Os Jogos Mundiais de 1985 foram a segunda edição dos Jogos Mundiais. Ocorreram em Londres, Reino Unido.

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ligações externas

1985
Mundiais
Mundiais 1985
Desporto no Reino Unido em 1985